Santo Inácio est le nom de plusieurs lieux :

Santo Inácio est une municipalité du Paraná
 Santo Inácio do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme